Обора́чиватель лент льна — сельскохозяйственная машина, предназначенная для оборачивания разостланных льноуборочным комбайном (льномолотилкой) лент льносоломы в процессе вылежки в тресту с целью сохранения её качества и ускорения просыхания лент перед подбором.

Принцип работы
При движении агрегата по полю подбирающий барабан поднимает с земли ленту стеблей льна и передает на перекрестный транспортер, который оборачивает ленту льна на 180°. Затем свернутая лента с помощью выводящего устройства расстилается на поверхности поля. Оборачивание лент льна повышает качество льносырья на 0,5—1 сортономер, а также сокращает сроки уборки.

Классификация
Оборачиватели лент льна различают:
 По принципу агрегатирования
 прицепные
 навесные
 полунавесные
 самоходные
 По конструкции подборщика
 с транспортером с жесткими пальцами
 с барабаном с пружинящими неубирающимися пальцами
 с убирающимися жесткими или подпружиненными пальцами, направляемыми копиром
 По типу оборачивающих устройств
 с ленточно-роликовым перекрестным транспортером
 с коническим барабаном с убирающимися пальцами
 с направляющими в виде винтообразного скатного листа
 с дисковым транспортером
 с перекрестным пальчатым ременём

Примечания

Ссылки 
 Тенденции и перспективы разработки оборачивателей льна
 Большой энциклопедический словарь. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственная техника
Лён